Мария Хильф () — Мария-Помощница, термин в римско-католической вере, являющийся титулом Девы Марии и использующийся, например, в качестве:

 Названия иконы:
 чудотворный образ «Мария-Помощница», икона работы Лукаса Кранаха старшего, ок 1537, в Инсбрукском соборе;
 многочисленные списки этой иконы, в частности: в Больцано, Бенедиктбойерне и Пассау

 Паломнические церкви и капеллы паломничества:
 паломническая церковь Марии-Помощницы в Амберге
 паломническая церковь в монастыре Фрайштадт
 церковь паломничества Мария Хильф в Гуттаринге
 Марияхильфкирше - церковь в Мюнхене

 Районы:
 Мариахильф — район Вены
 улица Мариахильфер в Вене
 Мариахильф — район Инсбрука (центр города)
 Марияхильфплац и Марияхильфштрассе — улица и площадь возле церкви